

Sciences et techniques 
 En géomorphologie, une narse (du pré-latin nartia, « marécage ») est une zone humide, souvent une tourbière. L'origine peut être glaciaire ou volcanique (maars).

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, Narses ou Narsès peut désigner : 
 Narsès (v. 478- v. 573), un général byzantin ; 
 Narsès, militaire byzantin de la fin du  (magister militum) ;
 Narsès  d'Ibérie (-888), un prince de Samtské, de Schavschéti et d'Artani, dans l'actuelle Géorgie.

Religion 
 Narsès († 343), évêque, avec d'autres chrétiens, dont le diacre Joseph, martyrs en Perse sous Chapour II ; fête le 10 novembre.

Toponyme 

 La Narse, un hameau de la commune de Gelles (Puy-de-Dôme) ;
 la Narse, un affluent de la Veyre qui passe près de la narse d'Espinasse (ci-après) ;
 la narse d'Espinasse, un maar protégé situé près d'Espinasse, un hameau de la commune de Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme) ;
 la narse de Lascols, une zone humide protégée située au pied des monts du Cantal, sur les communes de Cussac et de Paulhac (Cantal) ;
 la narse de Nouvialle, une autre zone humide située au pied des monts du Cantal, sur les communes de Valuéjols, de Roffiac et de Tanavelle (Cantal) ;
 les narses (ou narces) de Chaudeyrolles, une tourbière située au pied du mont Mézenc, sur la commune de Chaudeyrolles (Haute-Loire) ;
 le pli de Narse, un relief proche d'Oncieu, une commune de l'Ain.

Références